La décorporation peut être : 
 en religion, spiritualité et neurosciences, une sortie de son corps humain.
 en santé, médecine, ingénierie nucléaire et radioprotection, un traitement visant à éliminer de l’organisme, au moyen d’une substance chimique, des éléments radioactifs ou toxiques qui ont été incorporés.